Taufahema ist der Familienname folgender Personen:
 Filisione Taufahema (* 1972), tongaischer Fußballspieler
 Lokoua Taufahema (* 1969), tongaischer Fußballspieler
 Taunaʻholo Taufahema (* 1969), tongaischer Rugby-Union-Spieler
 Viliami Taufahema, tongaischer Fußballtorhüter